Маргали́т () — женское личное имя и еврейская фамилия.
 Личное имя
 Джилленхол, Маргалит Рут (род. 1977) — американская актриса.
 Финкельберг, Маргалит (род. 1947) — советский, затем израильский историк и лингвист.
 Фамилия Маргалит, Авишай (род. 1939) — израильский философ, политолог и общественный деятель.
  (род. 1938) — израильский журналист.
 Маргалит-Кальварийский, Хаим (1868—1947) — агроном, деятель нового еврейского ишува в Палестине.

См. также